Das Ladies Championship Lausanne 2019 war ein Damen-Tennisturnier in Lausanne. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 15. bis 21. Juli 2019 statt. Die 27. Ausgabe des Turniers war die erste, die in Lausanne, und nicht wie zuvor in Gstaad, ausgetragen wurde.

Titelverteidigerinnen waren Alizé Cornet im Einzel und die Paarung Alexa Guarachi/Desirae Krawczyk im Doppel. Cornet konnte im Einzel wieder den Final erreichen, verlor aber gegen ihre Landsfrau Fiona Ferro in drei Sätzen mit 6:1, 2:6, 6:1.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Ladies Championship Lausanne 2019 fand vom 13. bis 14. Juli 2019 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Lausanne